Караманлы (, ) — тюркоязычная этническая группа греческого православного вероисповедания, проживавшая до 1920-х годов в городе Караман и области Каппадокия в центральной Анатолии. В результате Греко-турецкого обмена населением были выселены в Грецию и сегодня дисперсно проживают на территории этой страны.

Этимология 
Термин Караманлиды, происходит от бейлика Караман. Изначально этот термин относился только к жителям города или области Караман.

Происхождение 
Происхождение Караманлидов долгое время оспаривалось. На этот счет существуют две основные теории. Согласно одной, караманлиды — тюркизированные греки, поскольку они исповедовали православие и пользовались греческим алфавитом для записи турецкой речи. Согласно другой, караманлиды — потомки тюркских племен, переселившихся в эту область в XIII в., в результате монгольского нашествия и перешедших в православие из тенгрианства.

Язык 
Караманлидский язык с точки зрения турецких лингвистов является диалектом турецкого языка. С множеством субстратной лексики из греческого языка.

Расселение 
После подписания Лозаннского договора (1923 г.), во время обмена населением караманлиды были перемещены  из Турции в Грецию. В основном в регионы Македонии и Фракии. В Турции караманлидов почти не осталось.

Известные личности 
 Костас Караманлис - бывший премьер-министр Греции.

См. также 
 Караманиды
 Караманлидский язык
 Гагаузы
 Урумы

Ссылки 
 From Cappadocia
 www.megarevma.net/karamanlilar.htm
 alemilhan.free.fr/yazi/karamanli.html
 www.istanbulguide.net/

Каппадокия
Этнография
Национальные меньшинства
Тюркские народы
Греки